kozmopolitizmus
kozmopolita élőlény (pl. kozmopolita faj) a biológiában